Ридбах может означать:

 Ридбах — коммуна в Германии;
 Ридбах — река в Германии.